Bruzzi est très répandu notamment en Italie comme nom de famille. Mais il fait également référence à un village situé dans la province italienne entre Milan et Parme. Province de Plaisance, entouré des nombreux villages comme Boccolo Noce, Selva Sopra et Groppallo.

Patronyme 

 Fabiano Bruzzi, footballeur brésilien qui a remporté une médaille d'argent aux jeux Paralympiques d'Été de 2004 ;
  (1936-), peintre italien ;
  (1935-), actrice brésilienne ;
 Osvaldo Bruzzi, acteur ;
  (1888-1944), partisan et anarchiste italien ;
 Stefano Bruzzi (1835-1911), peintre italien.

Toponyme 
 île Bruzzi, un îlot inhabité de Corse.

Autres 
 Brigades Bruzzi Malatesta, formations de partisans anarchistes actives pendant la Résistance italienne dans la région de Lombardie.

Homonymie de patronyme italien